Список 1892 год в спорте перечисляет спортивные события, произошедшие в 1892 году.

Российская империя 
 Чемпионат России по конькобежному спорту 1892;

Международные события

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1892;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1892;

Баскетбол 
 1892 год в баскетболе;

Регби 
 Кубок домашних наций 1892;

Футбол 
 Чемпионат Нидерландов по футболу 1891/1892;
 Чемпионат Нидерландов по футболу 1892/1893;
 Созданы клубы:
 «Витесс»;
 «Гренобль»;
 «Конгсвингер»;
 «Льеж»;
 «Про Верчелли»;
 «Сантьяго Уондерерс»;
 «Твёройри»;

Англия 
 Футбольная лига Англии 1891/1892;
 Футбольная лига Англии 1892/1893;
 ФК «Ньютон Хит» в сезоне 1891/1892;
 Созданы клубы:
 «Бромли»;
 «Дройлсден»;
 «Ливерпуль»;
 «Ньюкасл Юнайтед»;
 «Стейнс Таун»;
 Расформирован клуб «Ньюкасл Юнайтед»;

Шахматы 
 Лондон 1892 (шахматный турнир);
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1892;

См. также